W Polsce
 Hutka – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Wręczyca Wielka
 Hutka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Czarnków
 Hutka – struga, dopływ Trojanki

 Inne
 Hutka – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie iwacewickim, w sielsowiecie Rzeczki
 Hutka – wieś (obec) na Słowacji położona w kraju preszowskim, w powiecie Bardejów